Piétrain, section de la commune belge de Jodoigne, située en Région wallonne dans la province du Brabant wallon.

 piétrain, race porcine

Homonymie